Смирнов Владимир Петрович () — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук (1936), профессор (1936), действительный член Академии наук Узбекской ССР. Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1944). Генеральный директор геологической службы 3-го ранга (1948). Отец Бориса Преображенского.

Биография 
Родился 20 мая 1884 года в форте Карабутак Тургайской области в семье военного доктора. Детство провёл в Симбирске.

В 1912 году участвовал в экспедиции М. В. Баярунаса в нефтеносные районы севера Прикаспийской низменности, где провёл первое геологическое исследование нефтеносности впадины озера Кара-Чунгум.

В 1913 году окончил Киевский университет. В 1913—1915 годах — ассистент Киевского университета, Киевского коммерческого института, читал лекции по палеонтологии и геологии. Одновременно работал старшим техником Подольского управления Министерства государственного имущества, где изучал геологическое строение западной части Киевской губернии. В 1915—1918 годах преподавал в Саратове. С 1918 года работал в Киевском университете.

В 1918—1925 годах — лектор Киевского народного дома, Высшей военной политшколы, Высшей военной педшколы, окружного военкомата. Прочитал около 2 тысяч лекций.

В 1925—1928 годах — заведующий кафедрой геологии Горского педагогического института. В 1928—1945 годах — заведующий кафедрой геологии в Самаркандском университете, в 1945—1947 годах — заведующий кафедрой геологии в Воронежском государственном университете.

В 1947—1956 годах — заведующий кафедрой общей и исторической геологии Криворожского горнорудного института, в 1956—1961 годах — основатель и первый декан геологического факультета. Депутат Криворожского городского совета.

Умер 8 июня 1961 года в Кривом Роге.

Научная деятельность 
Первый научный труд «Ледники и ледниковый период» написал в университете. Один из орнанизаторов Киевского студенческого общества исследователей природы.

Исследовал проблемы реконструкции физико-географических условий геологического прошлого Земли (палеогеографии) на основании анализа миграции наземной фауны и флоры в различные геологические периоды и эпохи. Одновременно изучал общие вопросы геологии. Автор около 80 научных трудов.

Научные труды 
 Смирнов В. П. Рыбы Северо-Кавказского олигоцена // Тр. Узбекист. Гос. Ун-та 1935—1936. Т. 1.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Узбекской ССР (1944);
 орден Ленина (1954);
 ударник 3-й пятилетки.

Примечания

Источники 
 
 Смірнов Володимир Петрович // Професори КГРІ-КТУ / Кривий Ріг: Видавничий дім КНУ, 2012. — 190 с. — С. 132. ISBN 978-966-2775-04-4.

Ссылки 

Заслуженные деятели науки Узбекской ССР
Генеральные директора геологической службы
Геологи Российской империи
Геологи СССР
Академики АН Узбекской ССР
Депутаты Криворожского городского совета